Michael Anthony Walsh, mais conhecido como Mickey Walsh (13 de agosto de 1954, Chorley), é um ex-futebolista irlandês que atuava como avançado.

Títulos 
Porto

· Primeira Liga (2): 1984–85 1985–86

· Taça de Portugal (1): 1983–84

Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Nascidos em 1954
Futebolistas da Irlanda